

Persone
 Bernardino Giannuzzi-Savelli (1822-1887) – magistrato e politico italiano
 Ettore Giannuzzi (1891 – ...) – generale italiano
 Giuseppe Oronzo Giannuzzi (1838-1876) – fisiologo italiano
 Giuseppe Giannuzzi (1769-1839) – medico e politico italiano
 Mario Giannuzzi (1775-1849) – militare e politico italiano
 Rita Giannuzzi (1933) – attrice italiana
 Silvana Giannuzzi (1965) – politica italiana

Altro
 Palazzo Giannuzzi-Carissimo – edificio storico di Francavilla Fontana, Italia